Кудрино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кудрино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Кудрино — село в Володарском районе Астраханской области.
 Кудрино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Кудрино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Кудрино — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Кудрино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Кудрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кудрино — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Кудрино — село в Мещовском районе Калужской области.
 Кудрино — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Кудрино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Кудрино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Кудрино — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Кудрино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Кудрино — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Кудрино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Кудрино — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Кудрино — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Кудрино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Кудрино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кудрино — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Кудрино — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Кудрино — деревня в Воткинском районе Удмуртской Республики.
 Кудрино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Кудрино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Кудрино — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Кудрино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Кудрино — историческая местность и бывшее село в центре Москвы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кудрино — село в Бахчисарайском районе.

См. также 
 Кудрин